Данска се први пут појавила на Олимпијским играма 1896. године, које су биле уједно и прве олимпијске игре модерног доба. Од тада Данска није пропустила ни једне Летње олимпијске игре осим игара одржаних 1904. године.

На Зимским олимпијским играма Данска је први пут учествовала 1948. године, са краћим прекидима до 1988. а после тога је учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Дански олимпијци су закључно са 2009. годином освојили 171 медаљу на олимпијадама, са Једрењем као главним доносиоцем медаља. Све медаље су освојене на летњим играма осим једне која ја освојена на Зимским олимпијским играма и то у Карлингу (жене) 1998. године у Нагану, Јапан.

Национални олимпијски комитет Данске (-{National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark}-) је основан 1905. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Данска на олимпијским играма